Antoine Théry (1807-1896) – politico francese
 Gabriel Théry (1891-1959) – teologo, storico e scrittore francese
 Hervé Théry (1951) – geografo francese
 Léon Théry (1879-1909) – pilota automobilistico francese